

Geografia 
 Isola Bousquet – isola delle Isole Windmill
 Le Bousquet-d'Orb – comune francese

Persone 
 Frédérick Bousquet – nuotatore francese
 Joë Bousquet – poeta francese